Кейзер () — нідерландське прізвище.

Відомі носії 

 Томас де Кейзер (1596—1667) — нідерландський (голландський) художник 17 ст. Працював у Амстердамі.
 Томас де Кейзер (Утрехт) (1597—1651) — нідерландський (голландський) художник 17 ст., що працював у місті Утрехт. Повний однофамілець Кейзера з Амстердаму.
 Гендрік де Кейзер — актор, племінник художника Томаса де Кейзера з міста Амстердам.
 Пітер Дірксзун Кейзер (1540—1596) — нідерландський мореплавець, навігатор і астроном. Спільно з Фредеріком де Хаутманом склав зоряну карту неба Південної півкулі, на яку вніс 12 нових сузір'їв.
 Піт Кейзер (нід. Piet Keizer, нар. 14 червня 1943, Амстердам) — нідерландський футболіст, нападник. Насамперед відомий виступами за клуб «Аякс»